Het vroegere Departement voor Zeevisserij (Vlaanderen)
 DVZ Zorgverzekeringen (Nederland)
 Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (België)